Infantka Anna od Ježíše Marie Portugalská (Ana de Jesus Maria Luís Gonzaga Joaquina Micaela Rafaela Francisca Xavier de Paula; 23. října 1806, Mafra – 22. června 1857, Řím) byla portugalská infantka a nejmladší dcera krále Jana VI. Portugalského a jeho ženy Šarloty Španělské.

Život 
Dne 5. prosince 1827 se vdala za Nuna Josého Severa de Mendoça Rolima de Moura Barreta markýze z Loulé a hraběte z de Vale de Reis, později vévoda z Loulé. Poté byl několikrát premiérem Portugalska. Svatba byla slavena tajně v kapli královského paláce Ajuda, což byl v té době skandál. Ačkoliv byl Nuno šlechtic a vzdálený potomek Portugalské královské dynastie, Anna byla první infantka Portugalska od středověku, která se provdala za muže bez královského postavení.

Důvod manželství pravděpodobně nebyl politický, vzhledem k tomu že 27. prosince 1827, 22 dnů po svatbě, se narodilo jejich první dítě. Manželství nebylo před smrtí jejího otce krále Jana VI. Portugalského schváleno a ani její bratři nebyli přítomni v zemi v době svatby.

Určenou regentkou království byla její starší sestra infantka Isabela Marie Portugalská, která byla přítomna v Lisabonu. Královská rodina věděla o úmyslu svatby, ale odehrála se rychle, aby se dítě nenarodilo po ní.

Poté, co roku 1831 byl obnoven absolutismus, pár byl vyhoštěn. Spolu měli ještě několik dětí, které se narodily v zahraničí. Infantka zemřela dříve, než byl její manžel prohlášen za vévodu.

Annin pra-pra-pra vnuk Pedro Folque de Mendoça Rolim de Moura Barreto, 6. vévoda z Loulé, byl některými zvažován jako právoplatný uchazeč zaniklého portugalského trůnu.

Děti 
 D. Ana Carlota de Mendoça de Bourbon e Bragança de Mendoça Rolim de Moura Barreto, později Hraběnka z Linhares
 D. Maria do Carmo de Bourbon e Bragança de Mendoça Rolim de Moura Barreto, později Hraběnka z Belmonte
 D. Pedro José Agostinho de Bourbon e Bragança de Mendoça Rolim de Moura Barreto, později Vévoda z Loulé
 D. Maria Amália de Bourbon e Bragança de Mendoça de Bourbon e Bragança Rolim de Moura Barreto
 D. Augusto Pedro de Bourbon e Bragança de Mendoça Rolim de Moura Barreto, později Hrabě z Azambuji

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
  Geneall

Anna
Anna
Anna
Anna
Manželky premiérů Portugalska
Narození 23. října
Narození v roce 1806
Úmrtí 22. června
Úmrtí v roce 1857
Ženy